Latirhinus uitstlani es la única especie conocida del género extinto Latirhinus ("nariz ancha del sur") de dinosaurio hadrosáurido saurolofino que vivió hace aproximadamente 72 millones de años durante el período Cretácico, en el Campaniense, de lo que es hoy Norteamérica. Latirhinus se caracteriza por poseer un hueso nasal notoriamente arqueado y unas grandes aberturas nasales, dándole un aspecto similar a los saurolofinos Kritosaurus y Gryposaurus.

Descripción 

El espécimen holotipo, IGM 6583, consiste de un esqueleto parcial que incluye un nasal derecho parcial, 10 vértebras dorsales y 14 vértebras caudales, el coracoides derecha, la escápula izquierda, ambos húmeros y cúbitos, los metacarpianos III y IV derechos, proceso periacetabular del ilium derecho, pedúnculo ilíaco del isquion derecho, ambos fémures, tibias y fíbulas, astrágalo izquierdo, metatarsianos III y IV derechos e izquierdos, y varias falanges proximales del pie derecho.

Latirhinus era probablemente un hadrosáurido gregario, con una longitud aproximada a los , que poseía un lomo bajo y una nariz muy ancha. Sin embargo, algunos autores sugieren que en realidad era un lambeosaurino, en vez de un saurolofino como se le describió inicialmente, esto provoca que la posición filogenética, respecto a los demás hadrosáuridos, de este animal sea aún incierta.

Descubrimiento e investigación 

Durante la década de 1980, un equipo del Instituto Geológico de la UNAM, incluyendo a Shelton P. Applegate, René Hernández-Rivera, Espinosa-Arrubarrena, el equipo SEPC, y algunos voluntarios, excavaron los restos de un dinosaurio cerca de la localidad Presa de San Antonio, perteneciente a la Formación Cerro del Pueblo en la Cuenca de Parras, situada en Coahuila, México. El ejemplar fue encontrado por Don Ramón López, el cual era espécimen juvenil de 6 metros de largo, 2.2 de altura a la cintura, y un peso estimado de 3 toneladas, del cual se recuperó 65%. Este fue el primer esqueleto de dinosaurio de México en ser montado para su exhibición pública. Este espécimen, aunque bastante completo, carecía de un cráneo, pero fue identificado como el saurolofino Kritosaurus sp. basado en comparaciones con "Kritosaurus" incurvimanus, que ahora se considera sinónimo más reciente de Gryposaurus notabilis. Debido a su importancia, se le dio al esqueleto el nombre informal de "Isauria," y se exhibe en el Museo del Instituto de Geología de la UNAM, Universum, Museo Papalote en el Estado de Hidalgo, Museo del Desierto, y varios parques privados. Serrano-Brañas, en 2006, identificó a uno de los huesos recogidos como un supuesto nasal, y junto con el esqueleto apendicular, se refirió al género Gryposaurus en su tesis.

La especie tipo, L. uitstlani, fue nombrada en 2012, basándose en un esqueleto parcial, espécimen holotipo IGM 6583, hallado en sedimentos que datan de la época del Campaniense de la Formación Cerro del Pueblo, en el estado de Coahuila, México. El nombre de la especie, uitstlani, significa "del sur" en el lengua náhuatl de México, una referencia a que esta especie vivió en la región sur del continente cretácico de Laramidia.

Clasificación 
Originalmente L. utistlani no fue incluido dentro de un cladograma en el artículo en el que se describe, aunque se determinó que pertenecía a la subfamilia Saurolophinae y que posiblemente perteneciera a la tribu Kritosaurini.

Posteriormente, en la descripción de Aquilarhinus palimentus se propone que es especie hermana de L. uitstlani formando un clado separado de las dos subfamilias de la familia Hadrosauridae, pero siendo más derivado que los géneros Hadrosaurus y Eotrachodon.

Paleobiología 
Latirhinus fue contemporáneo en la Formación Cerro del Pueblo de los hadrosáuridos Velafrons coahuilensis y Kritosaurus navajovius   del ceratopsio Coahuilaceratops magnacuerna, el ornitomimosaurio Paraxenisaurus normalensis así como un género extinto de tortuga marina Mexichelys.

Referencias

Enlaces externos 

Saurolophinae
Géneros monotípicos de dinosaurios
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte